Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 217 dans le monde.

 Route fédérale 217 en Allemagne
 Route 217 au Québec, Canada
 Route 217 en Nouvelle-Écosse, Canada 
 Route régionale 217 en Slovénie
 Route nationale 217 au Viêt Nam